Niemcy:
 Gaden – dzielnica Abensberga
 Gaden – dzielnica Geisenfeldu

Zobacz też:
 Gaaden